Fullflash je označení používané mezi patchery Siemensů pro zálohu celé paměti skládající se z obsahů disků, EEPROM a BootCore.

Pomocí změny obsahu fullflashe se dají provádět systémové, ale i grafické změny. Např. různé tuningy nebo změnit IMEI.

Obsah fullflashe

Obsahuje celý firmware i uživatelská data

 Disk 0 (uživatelská Data)
 Disk 1 (Cache)
 Disk 2 nebo také Disk 3 (Config - obsahuje soubory menu, systémové zvuky vč. zvuku fotoaparátu)
 BootCore (zavaděč telefonu)
 EEPROM (informace o kalibraci baterie, kontrastu displeje apod.)
 Flash (samotný firmware)

Externí odkazy
 http://www.siemensmania.cz
 http://forum.allsiemens.com
 https://web.archive.org/web/20120622231202/http://forum.siemens-club.org/

Mobilní telefony
Ukládání dat